Fontana delle cinque cannelle di Pescara
 Fontana delle cinque cannelle di Fossacesia